Die Nacht steht für:

 Die Nacht (Buch), autobiografisches Buch von Elie Wiesel (1958)
 Die Nacht (1961), italienisch-französischer Film von Michelangelo Antonioni
 Die Nacht (1985), deutsch-österreichischer Spielfilm von Hans-Jürgen Syberberg 
 DIE.NACHT, Programmfenster des Österreichischen Rundfunks

Siehe auch:
 Nacht (Begriffsklärung)
 Eine Nacht
 Eine tolle Nacht